Blood Bowl (1995)
Blood Bowl (2009)
Blood Bowl (bordspel)